И́ннербрац () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Блуденц. . Официальный код — 80111.

География

Соседние коммуны

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вернер Вальзер по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 12 мест.
 АНП занимает 8 мест.
 СДПА занимает 4 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Форарльберга